

Geografia 
Canada
 Cumberland – località della Columbia Britannica
 Cumberland – località dell'Ontario, presso Ottawa
 Penisola di Cumberland – zona dei Territori del Nord-Ovest

Regno Unito
 Cumberland – contea storica del Regno Unito, in Inghilterra
 Cumberland – una delle suddivisioni (ward) della contea omonima
 Monti del Cumberland – catena montuosa dell'Inghilterra 

Stati Uniti d'America
 Cumberland – città dell'Indiana
 Cumberland – città dell'Iowa
 Cumberland – città del Kentucky
 Cumberland – città del Maine nella contea omonima
 Cumberland – città del Maryland
 Cumberland – villaggio dell'Ohio
 Cumberland – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Cumberland – città del Rhode Island
 Cumberland – census-designated place della Virginia, appartenente all'omonima contea
 Cumberland – città del Wisconsin
 Altopiano del Cumberland – nella parte sudoccidentale degli Appalachi
 Cumberland – affluente dell'Ohio
 Cumberland – isola della Georgia

Marina

Regno Unito 
 HMS Cumberland (F85) – fregata lanciamissili della Royal Navy
 HMS Cumberland (57) – incrociatore pesante classe County della Royal Navy

Stati Uniti 
  – fregata a vela con 50 cannoni
  – nave scuola a vela
  – petroliera di flotta

Persone 
 Richard Cumberland – religioso e filosofo inglese
 Richard Cumberland – drammaturgo e scrittore inglese

Altro 
 Conte di Cumberland – titolo nobiliare inglese
 Duca di Cumberland – titolo nobiliare inglese
 Armata del Cumberland – armata nordista che combatté nella guerra di secessione americana
 Cumberland Lodge – residenza storica che si trova a Windsor (Regno Unito)

Pagine correlate 
Contea di Cumberland
New Cumberland
Cumberland Gap
Cumberland Valley